«Айя Напа» () — кипрский футбольный клуб из одноимённого города. Клуб проводит домашние матчи на стадионе «Муниципальный», вмещающем 2000 зрителей.

История 
Клуб основан в 1990 году и в сезоне 1990/91 принял участие в турнире третьего дивизиона. По итогам сезона 2000/2001 «Айя Напа» завоевала право выступать в Дивизионе В. В сезоне 2005/2006 команда заняла 3-е место в Дивизионе В и впервые в своей истории вышла в дивизион А.

По итогам своего дебютного сезона в сильнейшей лиге Кипра «Айя Напа» заняла предпоследнее, 13-е, место и выбыла обратно в Дивизион B. Во второй по силе лиге Кипра команда выступала следующие 3 сезона, после чего выбыла в третий дивизион. Однако уже в следующем сезоне клубу удалось вернуться в Дивизион B и в первый же сезон после возвращения — выиграть турнир. Таким образом в сезоне 2012/2013 «Айя Напа» вновь выступит в сильнейшей лиге Кипра.

Сезоны клуба в дивизионе А

Достижения 
 1 сезон в Дивизионе А (2006/2007; 13-е место)

Ссылки 
 Профиль на сайте soccerway.com

Футбольные клубы Кипра